Кулахме́тов — татарская фамилия.

Известные носители 
 Кулахметов, Гафур Юнусович (1881—1918) — выдающийся деятель татарской культуры, драматург, первый татарский пролетарский писатель, переводчик. Революционер, общественный деятель.
 Кулахметов, Марат Минюрович (род. 1959) — российский военачальник и дипломат, посол России в Южной Осетии, генерал-майор.
 Кулахметов, Тулеген (род. 1937) — советский и казахский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Кулахметов, Шейхислам Авдомажитулы (род. 1996) — казахстанский футболист.